Příjmení Kramberger nosí více osob:

 Franc Kramberger (* 1936) – slovinský arcibiskup
 Marija Krisper Kramberger (* 1946) – slovinská právnička
 Nataša Krambergerová (* 1983) – slovinská publicistka a spisovatelka
 Taja Kramberger (* 1970) – slovinská spisovatelka

Externí odkazy 
 

Bavorská příjmení
Slovinská příjmení
Německá příjmení